Heppenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heppenheimer (1901–1990), niederösterreichischer Heimatforscher
 Johann Heppenheimer (1815–1895), Müller, Unternehmer und von 1861 bis 1891 Bürgermeister von Biebrich am Rhein